The Unseen (band), een Amerikaanse punkband.
 The Unseen (album), een album van Kit Watkins.
 The Unseen (1945), een Amerikaanse film uit 1945
 The Unseen (2016), een Canadese film uit 2016